Свободова () — женская форма чешской фамилии . Известные носительницы:

 Свободова, Алена (род. 1957) — чехословацкая гребная рулевая.
 Свободова, Габриэла (род. 1953) — чехословацкая лыжница.